Serikornis sungei es la única especie conocida del género extinto Serikornis de dinosaurio terópodo anquiornítido que vivió a finales del período Jurásico, entre 163 a 156 millones de años, durante el Oxfordiense, en lo que es hoy Asia. Es un  pequeño dinosaurio emplumado paraviano cuyos restos fósiles se han encontrado en estratos del Jurásico Superior en la Formación Tiaojishan en Liaoning, China. La especie tipo y única descrita es Serikornis sungei, que significa "ave de seda de Sun Ge", en referencia a la cobertura plumácea que se observa en el fósil.

Descripción 
Serikornis era un dinosaurio paraviano relativamente pequeño con un tamaño de tan solo 45 centímetros. La morfología esquelética de Serikornis sugiere una ecología terrestre sin adaptaciones voladoras. La cola está cubierta por filamentos desde su base y lateralmente por finas plumas de vuelo.

Las plumas simétricas están unidas a lo largo de los antebrazos y las plumas alargadas de las extremidades traseras se extienden hasta los dedos de los pies, lo que sugiere que las plumas de las patas traseras habían evolucionado en los manirraptores basales, los cuales residían en el suelo antes de adaptarse a un estilo de vida aviar o a un vuelo de planeo.

El coracoides de Serikornis carece de ornamentación diagnóstica presente en Anchiornis, pero se distingue por tener el coracoide tuberculoso alargado para formar una cresta. La hoja postacetabular del ilion es más ruda y más cuadrada que en Anchiornis pero menos robusta y cuadrangular que en Aurornis. El isquion no muestra la morfología dorsocaudalmente recta particular que es propia de Aurornis, y tiene un proceso estrecho y unciforme. Serikornis se distingue además por tener unos dientes maxilares anteriores muy grandes, aproximadamente el doble que los otros. Desde el esqueleto comprimido en un plano, Lefèvre y sus colegas han utilizado una nueva técnica de microescáner llamada luminografía para identificar la cavidad neumática en las vértebras, las vértebras cervicales tienen una pequeña cavidad neumática, sistema de camelles, que es una condición derivada compartida por muchos otros terópodos celurosaurios.

Descubrimiento e investigación
Serikornis , descrito por primera vez en agosto de 2017, es digno de mención por la variedad de tipos de plumas representados en su holotipo, un único esqueleto articulado completo preservado en una losa junto con extensas estructuras tegumentarias.  Las huellas de plumas del espécimen incluyen haces tenues a lo largo del cuello, plumas cortas y simétricas en los brazos, y plumas largas y peludas en las patas traseras. Si bien su anatomía y tegumento comparten características con las aves, así como con dromeosaurios derivados como Microraptor, el análisis cladístico ubica al género dentro del grupo de dinosaurios emplumados cerca del origen de las aves. Era poco probable que fuera un volador.

Su nombre significa "Pájaro de seda de Ge Sun", una referencia a la cubierta corporal parecida a una plumácea evidente en el fósil. El apodo del espécimen, "Silky", se refiere al sorprendente parecido de los delicados filamentos de las patas traseras con la moderna raza Silky de pollo doméstico.

Clasificación
Un análisis filogenético de Lefèvre et al. de 2017 ubica a Serikornis, junto con otros paravianos del Jurásico tardío de China, como Paraves basales, fuera de Eumaniraptora. En la descripción de 2017 de Halszkaraptor de Cau et al. de 2017, quienes incorporaron una matriz filogenética a gran escala en su estudio colocaron a Serikornis en la familia Anchiornithidae recién descrita, aún siendo agrupada con Eosinopteryx.

Filogenia

Referencias

Anchiornithidae
Dinosaurios del Jurásico Superior
Dinosaurios de Asia